Menes o Narmer, primer faraó egipci
 Menes d'Esparta, polític espartà.
 Menes de Bitínia, polític de Bitínia
 Menes (llibert), llibert de Pompeu Magne i de Sext Pompeu
 Menes (sàtrapa), militar macedoni, sàtrapa de Síria i Cilícia
 Menna d'Egipte, sant egipci del s. IV.
 Mena part dels metalls.

Vegeu també 
 Mena (desambiguació)